Rhacophorus achantharrhena – gatunek płaza z rodziny nogolotkowatych (Rhacophoridae).

Występowanie 
Jest to gatunek endemiczny Indonezji.

Zamieszkuje tropikalne i subtropikalne lasy deszczowe, rzeki i bagna o świeżej wodzie. Obecnie jest zagrożony poprzez niszczenie tego środowiska.

Przypisy 

Nogolotkowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2002 roku